Santeuil kan syfta på:
 Santeuil, Eure-et-Loir
 Santeuil, Val-d'Oise